Hardiman est un patronyme, notamment porté par :
 Marie Hardiman, nageuse britannique
 Olinka Hardiman, actrice française, essentiellement actrice de films pornographiques et érotiques
 Ronan Hardiman, compositeur irlandais